Количівка:
 Количівка — село в Україні, Чернігівська область
 Количівка — станція Південно-Західної залізниці